

Ссылки 
 Коллегия кардиналов

Кардиналы
Коллегия кардиналов
Списки церковных деятелей